Иса́ Магоме́тович Мархи́ев (9 мая 1971, Чечено-Ингушская АССР, СССР) — российский футболист и тренер. Выступал на позиции нападающего. С 2009 года спортивный директор «Ангушта».

Карьера

Клубная 
В 1979 году он записался в СДЮШ Грозного, где его первым тренером был Леонид Толстов и играл до окончания средней школы. Затем играл за свой ВУЗ. Начал карьеру в первом чемпионате России в 20 лет в грозненской команде «Урарту», выступавшей во Второй лиге, за которую он в 30 играх забил 10 мячей. Успехи Мархиева не остались незамеченными и следующий сезон он уже проводил в другом грозненском клубе «Эрзу», выступавшем рангом выше. С 1994 по 2006 годы играл в «Ангуште» Назрань, за исключением сезона 2003 года, когда он после конфликта с руководством вместе с Юсупом Гугуевым перешёл в «Жемчужину» Сочи.

Тренерская 
В 2006 году после первого круга турнира в Первом дивизионе Иса Мархиев стал главным тренером «Ангушта», однако клуб вскоре лишился профессионального статуса. В 2009 году появился новый «Ангушт», Мархиеву предлагали его возглавить, но он отказался, перейдя на должность спортивного директора.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Эрзу»
Игроки ФК «Гигант» Грозный
Игроки ФК «Ангушт»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Ангушт»